Américo de Grazia (1959) – politico venezuelano naturalizzato italiano
 Elio Veltri (1938) – medico, politico e giornalista italiano 
 Giuseppe Veltri (1958) – ebraista e accademico italiano
 Massimo Veltri (1947) – politico italiano
 John Veltri (1938) – fotografo statunitense
 Miguel Angel Veltri (1940-1997) – conduttore argentino
 Rachel Veltri  (1978) – attrice e modella statunitense